Downside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Downside (Chilcompton) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w Chilcompton
 Downside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Downside (Elmbridge) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Downside (Mole Valley) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey, w Mole Valley
 Downside (North Somerset) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w North Somerset
 Downside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w Shepton Mallet